No Days Off – bootleg di John Mayall del 2003
No Days Off – album di The Alchemist del 2006
 No Days Off – traccia dell'album T.O.S. (Terminate on Sight) dei G-Unit del 2008